Бухта Андреева: топонимический термин
 
 Бухта Андреева —  бухта в Азовском море,  в черте г. Таганрога.
 Бухта Андреева (также известна как губа Андреева) —  залив на Мурманском берегу Баренцева моря.  Береговая техническая база Северного флота СССР времен Холодной войны.

Примечания